Карлос Гутьеррес:
 Гутьеррес, Карлос Альберто (род. 1990) — мексиканский футболист.
 Гутьеррес, Карлос Эдуардо (род. 1976) — уругвайский футболист.
 Гутьеррес, Карлос Мигель (род. 1953) — американский бизнесмен и политик.